Prin kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Pirin (bergskedja), Blagoevgrad,

Frankrike 

 Prin-Deyrançon, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar